Tschuppik ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Tschuppik (1876–1937), österreichischer Journalist, Publizist und Herausgeber
 Walter Tschuppik (1889–1955), deutschböhmischer Journalist